Флаг Краснознаменска (Калининградская область) — флаг городского поселения Краснознаменск, Калининградская область, Россия.
 Флаг Краснознаменска (Московская область) — флаг ЗАТО городской округ Краснознаменск, Московская область, Россия.